Ма́нфред — мужское имя, фамилия и топоним:

Имя 
 Манфред (1306—1317) — сын короля Сицилии Федериго II, герцог Афинский (с 1312).
 Манфред (1232—1266) — сын (бастард) императора Фридриха II, король Сицилии (с 1258), поэт.
 Манфред I (ум. 1175/1176) — первый маркграф Салуццо.

Фамилия 
 Манфред, Альберт Захарович (1906—1976) — советский историк-франковед.
 Манфред, Роб (род. 1958) — американский юрист и бизнесмен, десятый Комиссар бейсбола.

В культуре 
 «Манфред» — драматическая поэма лорда Байрона (1816—1817).
 «» — увертюра и 15 музыкальных номеров Шумана к одноимённой поэме Байрона (1848, премьера — 1852).
 «Манфред» — симфония П. И. Чайковского по одноимённой поэме Байрона (1885).
 «Манфред» — балет Шавье Монтсальватже (1945).

Топоним 
 Манфред — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.